Fehling steht für:
 Fehling (Familie), Lübecker Familie

Fehling ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm Fehling (1896–1964), deutscher Kurator
 Alexander Fehling (* 1981), deutscher Schauspieler
 Carl Heinrich Jacob Fehling (1683–1753), deutscher Maler und Zeichner
 Detlev Fehling (1929–2008), deutscher Klassischer Philologe
 Emil Ferdinand Fehling (1847–1927), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Emanuel Fehling (1873–1932), Jugendfreund und Briefpartner von Fanny zu Reventlow
 Ferdinand Fehling (1875–1945), deutscher Historiker und Germanist
 Fritz Fehling († 1945), deutscher Polizeibeamter
 Gaby Fehling (* 1928), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Heinrich Christoph Fehling (1654–1725), deutscher Maler
 Heinz Fehling (1912–1989), deutscher Werbegrafiker

 Ilse Fehling (1896–1982), deutsche Bildhauerin, Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin
 Johannes Fehling (1835–1893), deutscher Kaufmann, Diplomat und Politiker
 Johannes Christoph Fehling (1800–1882), deutscher Kaufmann und Politiker
 Jürgen Fehling (1885–1968), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Kevin Fehling (* 1977), deutscher Koch
 Klaus Fehling (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Kurt Fischer-Fehling (1904–1978), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Maria Fehling (1890–1929), deutsche Historikerin
 Michael Fehling (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Fehling-Probe, zum Nachweis von Reduktionsmitteln
 Vehling
 Felling